Stanisław Książek – ksiądz rzymskokatolicki
 Stanisław Książek (1909–2006) – komendant obwodu Armii Krajowej
 Stanisław Książek – łódzki drukarz, wydawca gazet i książek